Publig ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Publig (* 1962), österreichische Journalistin und Autorin
 Michael Publig (* 1961), österreichischer Komponist, Pianist, Musikmanager und Musikvermittler